

Personnalités 

Jordan Taylor (basket, 1989) (né en 1989), joueur de basket américain ;
Jordan Taylor (pilote automobile) (né en 1991), pilote automobile américain ;